Dorfkirche Bollensdorf steht für
 Dorfkirche Bollensdorf (Ihlow) in Bollensdorf (Ihlow), einem Ortsteil der Gemeinde Ihlow im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Dorfkirche Bollensdorf (Neuenhagen bei Berlin) in Bollensdorf (Neuenhagen bei Berlin), einem Gemeindeteil der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg